

Prénom 
Aapo est un prénom masculin finnois.

Sigle 
AAPO peut désigner :
 Association d'analyse psycho-organique, un regroupement des analystes psycho-organiques qui poursuivent activement cette démarche par leur pratique et la recherche clinique

Homonymie de prénom
Prénom finlandais